Sokólovo (Vólogda), localitat de la província de Vólogda, a Rússia
 Sokólovo (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Sokólovo (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia